La  du Tour d'Espagne 1998 a eu lieu le  entre Cadix et Estepona. Elle a été remportée par Jaan Kirsipuu.

Récit 
Jaan Kirsipuu s'impose au sprint. Laurent Jalabert prend 3 secondes de bonifications lors d'un sprint intermédiaire, ce qui lui permet d'endosser le maillot amarillo de leader.

Classement de l'étape

Classement général

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Tour d'Espagne 1998

Liens externes 
  Le Tour d'Espagne 1998 sur le site officiel du Tour d'Espagne
  L'étape sur autobus.cyclingnews.com
  

03
1998-03
1998, 03